Pseudoseptoria är ett släkte av svampar. Pseudoseptoria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoseptoria